Morey kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Morey-Saint-Denis en kommun i departementet Côte-d'Or, 
 Morey, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,